Palme d'or peut désigner :
 Palme d'or, la récompense suprême décernée par le jury officiel du Festival de Cannes ;
 Palme d'or, une compétition de course camarguaise qui se tient chaque année à Beaucaire, en France.

Voir aussi 
 Palme d'or du cyclisme, un challenge annuel qui a récompensé, en France un coureur amateur ayant au long d'une année accumulé le plus grand nombre de points au cours d'un certain nombre d'épreuves cyclistes
 Palme d'or du court métrage, la récompense suprême décernée depuis 1952 au meilleur court métrage
 Palme d'or d'honneur, le nom donné à un ensemble de prix honorifiques décernés de façon irrégulière depuis la création du Festival de Cannes